Der Mann ohne Schatten bezeichnet:
 Der Mann ohne Schatten (Fernsehserie) deutsche Fernsehserien (1996)
 Der Mann ohne Schatten (Film), deutscher Spielfilm von Carlo Rola (2014)